Ellinókastro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ellinókastro (ort i Grekland, Trikala), Thessalien, 
 Ellinókastro (ort i Grekland, Nomós Kardhítsas), Thessalien, 

Robotskapade Greklandförgreningar